Gustave hace referencia a varios artículos:

Véase:

Personas
 Gaspard-Gustave Coriolis, científico francés estudioso de la aerodinámica. Describió el llamado Efecto Coriolis.
Gustave Courbet, pintor francés;
Gustave Doré, pintor y escultor;
Gustave Eiffel, ingeniero francés. Creador de la Torre Eiffel;
Gustave Flaubert, novelista francés;
Gustave Whitehead, aviador alemán.

Zoología
 Gustave (cocodrilo)

Además
Gustaf
Gustav
Gustavo